

Михайловський сільський округ — адміністративна одиниця, Аршалинський район, Акмолинська область
 Михайловський сільський округ — адміністративна одиниця, Карабалицький район, Костанайська область
 Михайловський сільський округ — адміністративна одиниця, Железінський район, Павлодарська область
 Михайловський сільський округ — адміністративна одиниця, Мендикаринський район, Костанайська область